Kuzminki, quartiere di Mosca;
Kuzminki, stazione della Metropolitana di Mosca.